Alessandro Cucciari – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Geppi Cucciari – comica, conduttrice televisiva e attrice italiana